Maecius ist der Name folgender Personen:

 Lucius Maecius Philotimus, antiker römischer Toreut oder Händler 
 Maecius, griechischer Koroplast
 Marcus Maecius Celer, römischer Konsul 101
 Marcus Maecius Rufus, römischer Statthalter, Suffektkonsul 81
 Quintus Maecius Laetus, römischer Konsul 215